Младший помощник судостроителя — должностное звание в 1886—1905 годах на русском императорском флоте, соответствовало 10-му классу Табели о рангах.

История 
Звание было введено в 1886 году указом императора Александра III при реорганизации Корпуса корабельных инженеров. В соответствии с Положением о корабельных инженерах и инженер-механиках флота звание «младший помощник судостроителя» было первичным обер-офицерским званием в Корпусе корабельных инженеров.

Данное звание получали выпускники кораблестроительного отделения Технического училища морского ведомства — кондукторы, без обязательной выслуги кампании в плавании.

К категории младший инженер-механик относилось 24 должности.

Звание относилось к 10-му классу Табели о рангах. Вышестоящим для него было звание старший помощник судостроителя, нижестоящим — кондуктор.

Звание предназначалось для корабельных инженеров, не допущенных в силу малого опыта к самостоятельным судостроительным работам, помощников, наблюдающих за судостроительными работами, помощников по инженерной части (начальников инженерной службы) командиров кораблей 2-го ранга и прочих, судовых корабельных инженеров на кораблях 1-го ранга.

Младшие помощники судостроителя могли служить на действительной службе до достижения предельного возраста — до 10 лет пребывания в звании.

В 1908 году особые звания Корпуса были упразднены, а корабельные инженеры приравнены к прочим офицерам флота, служившим «по Адмиралтейству», как это было до 1874 года. Младшие помощники судостроителя переаттестовывались как в поручики, так и в штабс-капитаны Корпуса корабельных инженеров.

См. также 
 Корпуса Морского ведомства Российской империи

Примечания

Литература 
 
 Шепелёв Л. Е. Титулы, мундиры, ордена в Российской Империи.
 Манвелов Н. В. Обычаи и традиции Российского Императорского флота. — : Яуза, Эксмо, 2008. — 384 с.
 ПМВ от 21 июня 1886 г. № 82: «Положение об Инженер-механиках флота».
 Корявцев П. М. Большая Абевега чинов и званий. — : 2011.

Военно-морские звания
Военно-морской флот Российской империи